Schönenbuch (Zwitserland), een gemeente in het kanton Bazel-Landschap.
Schönenbuch (Duitsland), een plaats in de gemeente Mittelbiberach.